Per Virus respiratorio sinciziale  (in lingua inglese: Respiratory syncytial virus, sigla RSV) si possono intendere alcune specie di Virus dell'ordine Mononegavirales, famiglia Pneumoviridae, Genere Orthopneumovirus in grado di determinare sincizi nelle colture di cellule:
 Virus respiratorio sinciziale umano 
 Virus respiratorio sinciziale bovino 
 Virus respiratorio sinciziale ovino 
 Virus respiratorio sinciziale caprino